Andulo Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Bié, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Luanda. Andulo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Andulo Airport är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Andulo Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Andulo Airport. Runt Andulo Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Andulo Airport växer huvudsakligen savannskog.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bié